Брилёвка — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Брилёвка — деревня, Борисовский район Могилевской области.
 Брилёвка — деревня, Кличевский район Могилевской области.

Казахстан 
 Брилёвка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Брилёвка — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.
 Брилёвка — село в Ставищенском районе Киевской области.